Assé ou ASSÉ (en capitales) peuvent désigner :

Toponyme 

Assé est un toponyme qui peut désigner les localités suivantes :
 Assé-le-Bérenger, commune française du département de la Mayenne, en région Pays de la Loire ;
 Assé-le-Boisne, commune française du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire ;
 Assé-le-Riboul, commune française du département de la  Sarthe, en région Pays de la Loire.
 Saint-Jean-d'Assé, commune française du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire.

Sigle 

ASSÉ est un sigle de quatre lettres qui signifie :
 Association sportive de Saint-Étienne, club de football français,
 Association pour une solidarité syndicale étudiante, association étudiante québécoise.

Voir aussi